Георги Костадинов може да се отнася за:
 Георги Костадинов (р. 1950), български боксьор
 Георги Костадинов (футболист, р. 1983) (р. 1983), български футболист
 Георги Костадинов (футболист) (р. 1990), български футболист
 Георги Костадинов (музикант) (р. 1961), български музикант